Mohamed El Bouazzati (Dortmund, 1997. január 9. –) német-marokkói labdarúgó, a Borussia Dortmund II hátvédje.

Jegyzetek 

1997-ben született személyek
Dortmundiak
Marokkói labdarúgók
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek